Carate puede referirse a:
 Carate, árbol de la familia Burseraceae, nativo de regiones tropicales de América 
 Carate Brianza, localidad y comune italiana de la provincia de Monza y Brianza, región de Lombardía
 Carate Urio, localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía
 El Carate, corregimiento ubicado en el distrito de Las Tablas en la provincia panameña de Los Santos